Yvel 

 bezeichnet einen Fluss in Frankreich, in der Region Bretagne, siehe Yvel (Fluss)
 ist der Name eines französischen Box-Europameisters, siehe Albert Yvel